Габило́ндо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Габилондо, Анхель (род. 1949) — испанский политик и философ, брат Иньяки Габилондо.
 Габилондо, Иньяки (род. 1942) — испанский журналист, брат Анхеля Габилондо.
 Габилондо, Игор (род. 1979) — испанский футболист.
 Хиль Габилондо, Исидро (1842—1917) — испанский живописец.